Oneonta kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Oneonta (Alabama)
 Oneonta (New York)